Mensen met de naam Mozes:

 Mozes, een profeet uit de Bijbel
 Mozes Salomon Asser, een Joods-Nederlands cacaohandelaar
 Max Tailleur, een Joods-Nederlands humorist
 Mozes Uri Halevi, een middeleeuws rabbijn

Andere artikelen over Mozes:

 Mozes (Michelangelo), een beeldhouwwerk van Michelangelo
 Mozes (Theo van Doesburg), een tekening
 Mozes en Aäronkerk, een Amsterdamse kerk
 Ark van Mozes, een religieuze mand
 Eendagsbloem, plant die ook wel Mozes-in-het-rieten-mandje wordt genoemd
 Tradescantia spathacea, plant die ook wel Mozes-in-het-rieten-mandje wordt genoemd

Zie ook: 
 Moesa
 Moses, doorverwijspagina